Ezzouhour est la transcription française d'un nom arabe () qui peut désigner les lieux suivant :
 Ezzouhour, ville de Tunisie située dans la banlieue ouest de Sousse ;
 Ezzouhour, délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Kasserine ;
 Ezzouhour, ville et chef-lieu de cette délégation.
 Ezzouhour, délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Tunis.
 Cité Ezzouhour, quartier de Tunis, dans cette délégation.

Homonymie de toponyme